

Patronyme 

 Jean-Louis Jemma (1921-1973), acteur français ;
 Marcello Iemma, dit Marcel Jemma (1939-) acteur français, frère du précédent ;
 Dorothée Jemma (1956-), actrice française, fille du premier.

Prénom